Дэ́вид Пирс:
 Пирс, Дэвид (род. 1959) — британский философ-утилитарист.
 Пирс, Дэвид (род. 1950) — американский дипломат.
 Пирс, Дэвид (род. 1959) — американский актёр и комик.